Difaâ Hassani d'El Jadida, auch als DHJ bekannt (), ist ein marokkanischer Fußballverein.

Der 1956 gegründete Verein aus der Hafenstadt El Jadida spielt derzeit in der Botola, der höchsten marokkanischen Spielklasse. Die Vereinsfarben sind grün und weiß.

Erfolge 
 Botola
 Vizemeister: 1975/76, 2008/09, 2016/17

 Coupe du Trône
 Sieger: 2013
 Finalist: 1977, 1985, 1986, 2017

Stadion 

Der Verein trägt seine Heimspiel im Stade El Abdi in El Jadida aus. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 15.000 Personen.

Saisonplatzierung

Trainerchronik

Weblinks 
 
 
 
 
 Difaâ d’El Jadida in der Datenbank von globalsportsarchive.com

El Jadida
Sport (El Jadida)
Gegründet 1956